Měchýř (též měchuřina, měchýřek) může označovat orgán živých organismů:
 močový měchýř – orgán sloužící jako rezervoár moči u savců a některých dalších obratlovců
 plynový měchýř – hydrostatický orgán kostnatých ryb
 měchýřek – suchý pukavý plod

příjmení
 Jan Měchýř (* 1930) – český historik

Externí odkazy